El Onee-loli, llamado también Loli-onee es un subgénero derivado del yuri que se centra en relaciones amorosas o tiernas entre un personaje femenino mayor de edad y niñas o mujeres de aspecto infantil.

Etimología 
El término se compone de dos vocablos, , término japonés que significa literalmente hermana mayor, pero que adquiere otro sentido al referirse a chicas adolescentes o mujeres adultas jóvenes, y , que proviene de Lolita (personaje de la novela homónima de Vladimir Nabokov), y se refiere a niñas pre-púberes o mujeres de aspecto infantil.

Antecedentes, orígenes e historia 
El origen del Onee-loli se considera como una evolución reciente del género yuri en el . Al principio en la ficción lésbica japonesa, plasmada mediante el manga y el anime, predominaban los romances entre colegialas adolescentes, pero luego se ramificó y así se desarrollaron otros subgéneros, incluyendo el Onee-loli.

Descripción y características 
Este subgénero derivado del yuri se basa en relaciones amorosas entre dos personajes femeninos cuya brecha de género es mayor a la anticipada en este tipo de relación. Los personajes femeninos mayores de edad tienden a ser chicas de secundaria o preparatoria en algunas historias, aunque pueden ser también mujeres adultas, quienes se relacionan con niñas menores de edad que cursan en primaria o en grados inferiores como el kinder.

Estas relaciones por lo general se dividen en dos patrones:

 Mujeres o chicas jóvenes, en su mayoría enérgicas, positivas, alegres, aficionadas de la cultura kawaii, un poco pervertidas y con una gran preferencias hacia las jóvenes púberes o pre-púberes, incluyendo a mujeres con conductas o aspectos infantiles. Es decir, que padecen del complejo de Lolita (Lolicon) al sentirse fascinadas por su lindura, belleza, ternura e inocencia.
 En el caso contrario, las niñas menores de edad o apariencia infantil son las que se fijan en chicas o mujeres mayores, estoicas y razonables. En este caso se usa también el término invertido, Loli-onee.

En otras obras, las relaciones entre una joven o mujer adulta y una loli se basan en ciertos factores psicológicos:

 Sensibilidad a la lindura (cuteness sensitivity): En obras de este subgénero, los personajes femeninos mayores de edad demuestran tener sensibilidad y afecto hacia los rasgos infantiles, adorables y tiernos de una niña menor de edad o un personaje femenino con apariencia y rasgos pueriles. El etólogo Konrad Lorenz denomina esto como das Kindschenschema (el esquema del infante o el patrón del bebé) que define la atracción por los rostros adorables que generan emociones positivas y ciertos grados de apego acompañados de comportamientos de cuidado, empatía, ternura y cariño. Esta atracción es muy frecuente en las mujeres.
 La ternura como sensación agradable y reconfortante: Es bien sabido que las lolis tiernas y adorables evocan en el ser humano sensaciones de calma, positividad, confianza, cariño, bienestar, amor y ternura, en este caso, más que todo en los personajes femeninos mayores de edad. 
 Una relación basada en la ternura: La ternura es un componente esencial en relaciones amorosas y en el trato infantil. En este subgénero, los personajes desarrollan un vínculo basado en gestos tiernos, amables y dulces como los abrazos, los besos, las caricias y los afectos, generando en las chicas jóvenes y mujeres mayores un instinto de cuidado y atención, a la vez que brinda sentimientos de amor mutuo, seguridad emocional y autoestima.

Onee-loli como amor platónico 
Para el filósofo griego Platón el amor es lo que impulsa al ser humano a conocer, descubrir, admirar y contemplar la belleza (corporal y espiritual).  Esto también se aplica a la mayoría de obras del Yuri, donde el amor es la base para contemplar la belleza. El Onee-loli entonces tampoco es la excepción a la regla, puesto que una relación amorosa entre una loli y una mujer mayor de edad se basa en contemplar y apreciar la belleza de forma recíproca, tanto física como espiritual que entabla una conexión mutua entre las almas, donde puede florecer un amor puro e ideal.

Onee-loli como Philia, Storge y Agápe 
Para los griegos, existen varios tipos de amor. Entre ellos tres en específico que son muy habituales en el yuri y sus subgéneros como el Onee-loli: Philia, Storgé y Agapé.

Philia (φιλíα): se describe como amor al prójimo, un amor enfocado en la búsqueda del bien común expresado a través del respeto, la solidaridad, la cooperación y el compañerismo. Esta relación se cultiva a través del afecto y el respeto, desarrollando un amor basado en la admiración y el apoyo mutuo. En el Onee-loli, las mayores de edad y las lolis demuestran admiración recíproca por sus respectivas cualidades y virtudes. 

Storge (στοργή): se define como un amor amistoso, fraternal, leal y comprometido. Requiere de tiempo para que las personas que componen una relación lleguen a conocerse mutuamente y desarrollar un gran compromiso. El Onee-loli es también un tipo de relación en el que las mujeres adultas o adolescentes y las lolis requieren de tiempo para desarrollar un vínculo fuertemente comprometido y basado en la confianza mutua, en el que tomarían el tiempo necesario para darse a conocer recíprocamente y desarrollar un cariño mutuo.

Agápe (αγάπη): Se define como el amor más puro e incondicional que existe. Es un amor que busca el bienestar del otro de manera generosa, profunda y desinteresada. En el Onee-loli, las mayores de edad demuestran un amor voluntario, generoso, leal y capaz que se preocupa por la felicidad y el bienestar de sus lolis ante la adversidad.

Onee-loli como amor maternal 
El psicoanalista alemán Erich Fromm define el amor materno como el cuidado del menor y la responsabilidad de conservar su vida. El Onee-loli es algo muy parecido a esto, ya que el personaje adulto desarrolla conductas protectoras o tendencias maternales hacia las lolis, provocadas por sus propiedades pueriles como la fragilidad y la vulnerabilidad. A esto se le llama "instinto maternal inconsciente", y surge en algunas mujeres en pro de proteger, cuidar, alimentar, y hasta sacrificarse por sus infantes. Este vínculo maternal entre una mujer mayor o una chica adolescente por una loli permite que florezca entre ellas un sentimiento de cuidado y protección. Similar a esto es ún refrán popular que reza "Madre no es quien engendra, sino quien cría." El Onee-loli es entonces una prueba manifiesta de ello, donde las mujeres mayores, ya sea por relación consanguínea o no, desempeñan un arduo rol de maternidad orientado a educar, criar, dar cariño y amor incondicional a sus lolis como si fuesen sus propias hijas. Dicho de otro modo, se dedican a ser sus guías en la vida.

Onee-loli como amor fraternal 
Este subgénero también es una manifestación de amor fraternal, que está enfocado en una relación afectiva entre hermanos originada a partir de la gratitud, reconocimiento y convivencia familiar, el cariño y cuidado mutuo, del cual aflora una relación basada en amistad y cariño.

El Onee-loli, así como otros subgéneros del yuri (incluyendo el yuri entre hermanas llamado yuri siscon), manifiesta relaciones fraternales que pueden ser o no consanguíneas, entre lolis y personajes femeninos mayores de edad que, como si fuesen hermanas pertenecientes a la misma familia, desarrollan una relación muy fuerte fundamentada en el amor, el cariño y el cuidado mutuo.

En la cultura popular 
Varias obras de anime y manga, como las del mangaka Hachi Itou, se centran en temas relacionados con el Onee-loli, por ejemplo:

 Uchi no Maid ga Uzasugiru!
 Watashi ni Tenshi ga Maiorita!
 Happy Sugar Life
 Go-shujin sama to Kemonomimi Shoujo Mel

Véase también 

 Yuri - Género de ficción japonesa enfocado en relaciones lésbicas.
 Lolicon - Preferencia hacia personajes femeninos infantiles ficticios.
 Moé
 Onee-san - Mujeres jóvenes, hermosas y atractivas

Referencias 

Anime
Manga
Anime y manga yuri
Historieta romántica
Terminología de manga y anime
Palabras y frases en japonés
Literatura lésbica